Сергей Петропавловский:
 Петропавловский, Сергей Анатольевич (1909—1958) — геофизик, лауреат Государственной премии СССР (1949).
 Петропавловский, Сергей Дмитриевич (1886 — ?) — советский партийный деятель, историк, ответственный секретарь Крымского областного комитета РКП(б).